Pascal Houzelot (1959), dirigeant français de télévision ;
 Bruno Houzelot (1956), pilote automobile français.